Guerra dels Balcans o Guerres Balcàniques, conflictes armats esdevinguts el sud-est d'Europa entre 1912 i 1913
 Guerra dels Balcans o Primera Guerra Balcànica (1912 - 13), conflicte armat entre l'Imperi Otomà i els països que conformaven la Lliga Balcànica (Grècia, Sèrbia, Montenegro i Bulgària) 
 Guerra dels Balcans o Segona Guerra Balcànica (1913), conflicte que va esclatar quan Bulgària, insatisfeta amb la seva part del botí de la Primera Guerra Balcànica en el repartiment de Tràcia i Macedònia 
 Guerra dels Balcans o Campanya dels Balcans (1914-1918), enfrontament durant la Primera Guerra Mundial en el teatre d'operacions dels Balcans, incloent Romania 
 Guerra dels Balcans o Campanya dels Balcans, invasió de les Potències de l'Eix de Grècia i Iugoslàvia durant la Segona Guerra Mundial 
 Guerra dels Balcans o Guerres de Iugoslàvia, seguit de conflictes violents al territori de l'antiga Iugoslàvia que varen tenir lloc entre 1991 i 2001 que afectaren totes les repúbliques de la federació iugoslava